'''Kovárna je místo výkonu práce kováře, jde i o české příjmení:

 František Kovárna (1905–1952) – český výtvarný teoretik, kritik, prozaik a překladatel
 Václav Kovárna (1896–?) – český malíř
 Zdeněk Kovárna (1931–1983) – český redaktor

Další významy:
 Kovárna (krkonošská bouda)
 Kovárna (jeskyně) – jeskyně v Broumovských stěnách
 Důl Kovárna – zpřístupněný důl v Obřím dole v Krkonoších